Herod I - numer przydawany Herodowi z Askalonu dla odróżnienia go od innych przedstawicieli dynastii herodiańskiej noszących to imię
Herod I - liczebnik przydawany Herodowi Wielkiemu jako pierwszemu władcy Judei noszącemu to imię

Zobacz też 
 Herod Agryppa I

Przypisy